

Nam Song-Chol (Hanja: 南成哲一,em coreano: 남성철, 7 de maio de 1982) é um futebolista norte-coreano que atua como zagueiro, Atualmente defende o April 25.

Ligações externas 
Perfil em ZeroZero 
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Pyongyang